Guardian Angel – musicista italiano
 Guardian Angel – wrestler statunitense
 Guardian Angels – organizzazione internazionale per la sicurezza
 Guardian Angel – videogioco del 1989
 Guardian Angel – film del 1994 diretto da Richard W. Munchkin

Musica
 Guardian Angel – singolo di Drafi Deutscher
 Guardian Angel – singolo dei Lovex
 Guardian Angel – singolo dei The Judds
 Guardian Angel – album dei The Shadows